Fürholzen bezeichnet

 Fürholzen (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fürholzen (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Fürholzen (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Fürholzen (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fürholzen (Neufahrn bei Freising), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn bei Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Fürholzen (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Fürholzen (Rohrbach), Ortsteil der Gemeinde Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Fürholzen (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 eine Autobahnraststätte an der Bundesautobahn 9 zwischen München und Nürnberg